В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
 Трейсі Остін (переможниця)
 Відсутня
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Діанне Фромгольтц (півфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters